Saint-Claude (Jura), gemeente in het Franse departement Jura.
 Saint-Claude (Guadeloupe), gemeente in Franse overzeese departement Guadeloupe.